Grut steht für: 

 Grut (Bier), die für Grutbier verwendet wird

Grut ist der Name folgender Personen:

 Edmund Hansen Grut (1831–1907), dänischer Ophthalmologe
 Thomas Alfred Grut (1852–1933), britischer Photograph und Autor
 William Grut (1914–2012), schwedischer Sportler

Siehe auch:
 Grüt
 Krut